Радован Панков (; ) — сербский футболист, защитник клуба «Црвена звезда».

Карьера

Клубная 
Воспитанник школы «Войводины». Дебютировал в Суперлиге 10 мая 2014 в матче против «Ягодины» (0:1).

В мае 2016 заключил контракт с клубом «Урал»

В сборной 
Чемпион мира среди молодёжи 2015 года.
В сборной Сербии был заявлен на чемпионат мира 2015 года среди команд до 20 лет: сборная завоевала чемпионский титул.

Достижения 
 «Урал»
 Финалист Кубка России: 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Црвены звезды»
 Статистика на сайте utakmica.rs

Футболисты Сербии
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК АЕК Ларнака
Игроки ФК «Раднички» Ниш
Игроки ФК «Црвена звезда»